Adams je anglosaské příjmení, může odkazovat k:

příjmení osob
 Abigail Adamsová (1744–1818) – manželka amerického presidenta
 Akeem Adams (1991–2013) – fotbalista Trinidadu a Tobaga
 Amy Adamsová (1974) – americká herečka
 Ansel Adams (1902–1984) – americký fotograf
 Brooke Adamsová (* 1984) – americká modelka, tanečnice a wrestlerka
 Bryan Adams (* 1959) – kanadský rockový zpěvák a kytarista
 Craig Adams (* 1977) – americký hokejista
 Daniel Adams (* 19??) – americký filmový režisér
 Daniel Weisiger Adams (1821–1872) – americký právník a generál
 Douglas Adams (1952–2001) – britský rozhlasový dramatik
 Edward Adams (1887–1921) – americký bankovní lupič
 Edward Joseph Adams (* 1944) – americký římskokatolický kněz, arcibiskup a apoštolský nuncius
 Edward Robert Adams (* 1934) – jihoafrický římskokatolický kněz a emeritní biskup Oudtshoornu
 Eric Adams (*1954) – americký zpěvák
 Gerry Adams (*1948) – irský politik
 Greg Adams (* 1963) – kanadský hokejista
 Henry Adams (1838–1918) – americký spisovatel, publicista a pedagog, vnuk Johna Qincyho a pravnuk Johna
 Herbert Adams (1874–1952) – britský spisovatel detektivek
 Charles Francis Adams (1807–1886) – americký diplomat
 Charles Hitchcock Adams (1868–1951) – americký astronom
 Christine Adamsová – více osob
 James B. Adams (1926–2020) – americký prokurátor a ředitel FBI
 John Adams (rozcestník), více osob
 John Adams (1735–1826) – americký diplomat a politik, druhý prezident USA
 John Quincy Adams (1767–1848) – šestý prezident Spojených států
 Jonathan Adams – více osob, rozcestník
 Joy Adams (1910–1980) – spisovatelka, malířka a ochránkyně zvířat
 Katrina Adamsová (* 1968) – americká tenistka
 Kay Adamsová – fiktivní postava z románu Kmotr
 Kevyn Adams (* 1974) – americký hokejový útočník a trenér
 Ljukman Adams (* 1988) – ruský atlet, trojskokan
 Louisa Adamsová (1775–1852) – manželka 6. amerického prezidenta Johna Quincyho Adamse
 Mary Kay Adamsová (* 1962) – americká herečka
 Maud Adamsová (* 1945) – švédská herečka a modelka
 Maude Adams (1872–1952) – americká herečka
 Michael Adams (* 1971) – britský šachista
 Mike Adams (* 1981) – hráč amerického fotbalu
 Neil Adams (* 1958) – britský judista
 Patrick J. Adams (* 1981) – kanadský herec, fotograf a režisér
 Pepper Adams (1930–1986) – americký saxofonista
 Philippe Adams (* 1969) – belgický automobilový závodník
 Platt Adams (1885–1961) – americký atlet, olympijský vítěz
 Richard Adams (1920–2016) – britský spisovatel
 Robert Adams (1917–1984) – anglický sochař
 Ryan Adams (* 1974) – americký hudebník
 Samuel Adams (1722–1803) – americký státník a filosof
 Scott Adams (* 1957) – americký komiksový kreslíř a spisovatel.
 Tony Adams (* 1966) – anglický fotbalista
 Valerie Adamsová (* 1984) – novozélandská sportovkyně-lehká atletka
 Walter Sydney Adams (1876–1956) – americký astronom
 William Adams (1564–1620) – anglický námořník a navigátor

místopisné jméno
 Adams (Kalifornie) – vesnice v Kalifornii
 Adams (Decatur County, Indiana) – vesnice v Decatur County v Indianě
 Adams (Morgan County, Indiana) – vesnice v Morgan County v Indianě
 Adams (Massachusetts) – město v Massachusetts
 Adams (Minnesota) – město v Minnesotě
 Adams (Severní Dakota) – město v Severní Dakotě
 Adams (Nebraska) – vesnice v Nebrasce
 Adams (New York) – město v New Yorku
 Adams (Oklahoma) – vesnice v Oklahomě
 Adams (Oregon) – město v Oregonu
 Adams (Tennessee) – město v Tennessee
 Adams (Adams County, Wisconsin) – město v Adams County ve Wisconsinu
 Adams (Green County, Wisconsin) – město v Green County ve Wisconsinu
 Adams (Jackson County, Wisconsin) – město v Jackson County ve Wisconsinu
 Adams County – název dvanácti okresů v USA
 Adams Seamount – podmořská sopka v Tichém oceánu
 Mount Adams – hora ve státě Washington

jiný význam
 Wolfsburg Grizzly Adams, profesionální německý hokejový tým

Související články 
 Adamson
 Adam (rozcestník)
 Adamsova rodina

Anglická příjmení